

Patronyme 
 Gilbert Raynolds Combs (1863-1934), musicien américain ;
 William F. Raynolds (1820-1894), explorateur et ingénieur américain.

Autres 
 Expédition Raynolds, expédition de l'armée des États-Unis menée en 1859-1860 ;
 Sara Raynolds Hall, bâtiment universitaire américain à Albuquerque.